«Донецк, я люблю тебя!» — литературный проект, объединяющий короткие произведения художественной прозы разных авторов. Все включенные в сборник произведения имеют две общие черты: во-первых, их действие происходит в городе Донецк, во-вторых, в них так или иначе затрагивается тема любви.

Описание 
Руководитель проекта — Евгений Юрьевич Ясенов: краевед, журналист, писатель, автор книг «Прогулки по Донецку», «Город, который придумал Юз».

Проект стартовал в мае 2011 года как сетевой по адресу https://web.archive.org/web/20110702210847/http://like.donbass.name/. В дальнейшем, по словам его координатора Евгения Ясенова, рассказы, вошедшие в него, составят книгу. Книга будет представлять собой синтетические издание в котором рассказы будут сочетаться с презентационными материалами. В отдаленной перспективе, когда найдутся средства, допускаются съемки фильма, основанного на сюжетах опубликованных рассказов. В проекте задействованы как известные литераторы — Наталья Хаткина, Елена Стяжкина, Светлана Заготова, Вячеслав Верховский, Игорь Галкин, Владимир Рафеенко, так и авторы ранее не известные широкому кругу читателей. В данный момент в проекте представлено 21 произведение.

По мнению Е. Ясенова, такой проект является уникальным для Украины. Он строится по модели фильмов: «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Москва, я люблю тебя!». Проект создан на некоммерческой основе и авторы предоставляют в него произведения бесплатно. Одной из задач проекта организаторы видят исправление сложившихся стереотипов о Донецке и желают показать эмоциональное и творческое многообразие Донецка.

Сайт проекта создан бюро рекламно-информационных технологий «Эльф».

Авторы

Примечания

Ссылки

Пресса о проекте 
 
 
 
 
 
 
 
  (Первый муниципальный канал)
 

Культура Донецка